Woodlands Stadium steht für:

 Woodlands Stadium (Sambia), Fußballstadion in Lusaka
 Woodlands Stadium (Singapur), Fußballstadion mit Leichtathletikanlage in Singapur